Чолпонбаев:
 Чолпонбаев, Мукар Шалтакович (1950—2020) — киргизский юрист и государственный деятель, председатель Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (1995—1996).
 Чолпонбаев, Улан Сапарбекович (1977—2017) — киргизский политический деятель, депутат Жогорку Кенеша Киргизской Республики пятого созыва.